Василий Илисавский:
 Илисавский, Василий Иванович (1895—1969) — артист, режиссёр.
 Илисавский, Василий Юрьевич (род. 1972) — российский пианист.